Формальный — посёлок в Кинельском районе Самарской области в составе сельского поселения Бобровка.

География 
Находится на правобережье реки Самара на расстоянии примерно 8 километров по прямой на юго-юго-восток от районного центра города Кинель.

Население 
Постоянное население составляло 134 человека (русские 84 %) в 2002 году, 163 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кинельского района